Congreso Obrero de Barcelona puede referirse a:
Congreso Obrero de Barcelona de 1865
Congreso Obrero de Barcelona de 1868
Congreso Obrero de Barcelona de 1870
Congreso Obrero de Barcelona de 1881
Congreso Obrero de Barcelona de 1888

Eventos celebrados en Barcelona